Carles X de França (Versalles, 1757 - Goritz, Il·líria, 1836), rei de França i de Navarra i copríncep d'Andorra (1824 -1830) 
 Carles X Gustau de Suècia (Nyköping, Suècia, 1622 -Göteborg, 1660), rei de Suècia (1654 -1660), Duc de Bremen i Príncep de Verden i comte del Palatinat-Kleeburg